Forrest Gump kan henvise til flere artikler:

 Forrest Gump (roman), en roman
 Forrest Gump (film), en film bygget på romanen